Warszawski Indeks Giełdowy
 Wojskowy Instytut Geograficzny
 Wrocławska Izba Gospodarcza
 wig – członek stronnictwa politycznego (Zobacz też: Brytyjska Partia Wigów)